Yamaha steht als verkürzter Firmenname und als Markenname für:

 den japanischen Mischkonzern Yamaha Corporation, der u. a. Musikinstrumente herstellt 
 den japanischen Mischkonzern Yamaha Motor, der u. a. Motoren und Motorräder herstellt 

Yamaha ist der Familienname folgender Personen:
 Torakusu Yamaha (1851–1916), Gründer der späteren Yamaha Corporation